Гран-при Испании 1968 года — второй этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1968 года. Автогонки прошли 12 мая 1968 года на трассе Харама.

Квалификация

Гонка 

|}

Достижения
50 участие в гонке - Ford (Производитель моторов)
50 участие в гонке - Repco (Производитель моторов)
Первая победа - Gold Leaf Team Lotus (Команда)
Первый быстрый круг - Жан-Пьер Бельтуаз (Пилот)
Первый быстрый круг - Matra International (Команда)
Первый быстрый круг - Matra (Производитель автомобилей)
Первый быстрый круг - Elf (Производитель смазочных материалов)
Первая поул-позиция - Крис Эймон (Пилот)

Положение после Гран-при

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Гран-при Испании